Het seizoen 2013/14 van FC Schalke 04 was het 110e jaar in het Duits betaald voetbal voor de club uit Gelsenkirchen. De club kwam uit in de Duitsland nam deel aan het toernooi om de DFB-Pokal. Internationaal was Schalke een van de deelnemers aan de UEFA Champions League.

Trainer-coach Jens Keller stond gedurende het hele seizoen langs het veld na de contractverlenging aan het einde van het voorgaande seizoen. In oktober 2014 zou hij ontslagen worden en opgevolgd worden door de Italiaan Roberto Di Matteo. Onder leiding van Keller won Schalke 19 van de 34 competitieduels en eindigde daardoor op een derde plaats, waarmee het zich verzekerde van een plaats in de Champions League van het volgende seizoen.

In het bekertoernooi verloor de club in de derde ronde van latere kwartfinalist TSG 1899 Hoffenheim: 1–3. Voor rust stond Schalke reeds drie doelpunten achter; alleen Jefferson Farfán maakte in de 67ste minuut nog een doelpunt voor de thuisclub.

Topscorer van het seizoen werd aanvaller Klaas-Jan Huntelaar met twaalf treffers in 34 competitieduels.

Bundesliga

DFB-Pokal

UEFA Champions League

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van FC Schalke 04

2014
Schalke 04